Il doppio del torneo di tennis Atlanta Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fritz Buehning e Peter Fleming che hanno battuto in finale Sam Giammalva Jr. e Tony Giammalva 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Fritz Buehning /  Peter Fleming (campioni)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (primo turno)

 Andrew Pattison /  Butch Walts (quarti di finale)
 Anand Amritraj /  Fred McNair (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Atlanta Open 1981